TNT Airways – belgijska linia lotnicza obsługująca transport towarowy, z siedzibą w Liège. Głównym węzłem jest port lotniczy Liège.

Flota 

Aktualnie TNT Airways użytkuje następujące samoloty: (stan na lipiec 2012)

Przypisy 

Belgijskie linie lotnicze